Smashes, Thrashes & Hits е четвърти компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 15 ноември 1988 г. от Mercury Records.

Обща информация 
От 15-те песни на албума, две са нови композиции, а три са издадени след демаскирането на групата през 1983 г. Останалите 10 са издаване по време на годините на групата с грим.

Двете нови песни от „Smashes, Thrashes & Hits“ са „Let's Put the X in Sex“ и „(You Make Me) Rock Hard“, в които има подобен полиран стил на продуциране като в „Crazy Nights“ (1987). Почти всички песни, записани от оригиналния състав на групата, са променени по един или друг начин. „Beth“ е презаписана с вокали от барабаниста Ерик Кар, който заменя оригиналния барабанист Питър Крис през 1980 г. Това е първата песен с вокалите на Кар в албум на Kiss.

Албумът е сертифициран като двойно платинен от RIAA на 26 февруари 1996 г.

Песни

Позиции в класациите 
Албум

Сингли

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1988 година
Компилации